Chișinău trolibuszvonal-hálózata Moldova fővárosában, Chișinău városában található. Üzemeltetője a Regia Transport Electric Chișinău (RTEC).

Ez Moldova egyetlen kötöttpályás városi közlekedési hálózata.

Megállók

További információk

 
 
Regia Transport Electric Chisinau Facebook Page

Moldova közlekedése
Trolibuszvonal-hálózatok